Kuutti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuutti (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kuutti (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar